

Titre 

 Venise n'est pas en Italie, album du chanteur français Serge Reggiani sorti en 1977 ;
 Venise n'est pas en Italie, chanson de Serge Reggiani de l’album éponyme ;
 Venise n'est pas en Italie, roman d'Ivan Calbérac sorti en 2015 ;
 Venise n'est pas en Italie, film français réalisé par Ivan Calbérac, sorti en 2019.